Соревнования по конькобежному спорту впервые проводились на Универсиаде в 1968 году, затем — в 1970, 1972, 1991, 1997, 2005, 2007, 2009, 2013, 2017 и 2023 годах.

Конькобежный спорт является дополнительной дисциплиной на Универсиадах.

Соревнования

Рекорды Универсиад 
По состоянию на 1 февраля 2017 года

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Sports123
 Speed Skating FISU